Werner Neugebauer ist der Name folgender Personen:

* Werner Neugebauer (Archäologe) (1908–2002), deutscher Archäologe
 Werner Neugebauer (Politiker, 1922) (1922–1990), deutscher Politiker (SED)
 Werner Neugebauer (Politiker, 1927) (1927–1972), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin
 Werner Neugebauer (Gewerkschafter) (* 1950), deutscher Gewerkschafter